«Белуиздад» — алжирский футбольный клуб из города Алжир. Основан в 1962 году. Домашние встречи проводит на стадионе 20 августа 1995, вмещающем 20 000 человек. Клуб является девятикратным чемпионом Алжира и восьмикратным обладателем Кубка Алжира.

История 
Клуб был создан в 1962 году во время принятия независимости в Алжире, в результате слияния двух клубов Видад Белькарт (Widad Riadhi Belcourt) и Атлетик Белькарт (Club Athlétique Belcourt). Уже в сезоне 1965 года «Белуиздад» выигрывает чемпионат, а в 1966 делает дубль, выигрывая вдобавок Кубок Алжира. Последующие сезоны (1966 и 1967 года) не приносят медалей, в сезоне 1967 года во многом из-за того, что 9 футболистов вызывались в сборную на матчиКубка африканских наций 1968 в Эфиопии. Но уже в следующих двух сезонах команда выигрывает чемпионат. Но были и плохие сезоны для «Белуиздада», это например вылет во вторую лигу в сезоне 1988, хотя и на один сезон. «Белуиздад» выиграл чемпионат Алжира в 2001 году, после чего у команды начались серии неудачных сезонов, таких как в 2003—2004 и 2004—2005 годах, когда клубу еле удавалось удержаться в высшем дивизионе и не вылететь.

На международной арене клуб не завоевал никаких медалей за исключением Магрибский кубок чемпионов, который проводился для клубов представляющих страны Северной африки. Его он выигрывал 3 раза. Самым удачным сезоном в турнирах КАФ был полуфинал в Кубке обладателей кубков в сезоне 1996 года.

Состав команды

Примечания

Ссылки 
  официальный сайт

Футбольные клубы Алжира
Спорт в Алжире (Алжир)